Симон Плёссль (; ) — австрийский -оптик и .

Биография 

Симон Плёссль родился 19 сентября 1794 года в городе Вене в семье плотника. 

Первоначально обучаясь в компании «Voigtländer» (был учеником шлифовщика линз), он в 1823 году открыл небольшую собственную мастерскую. Начав свой бизнес весьма скромно, он вскоре стал одним из ведущих производителей телескопов и оптических приборов в Центральной Европе. В 1835 году он получил золотую медаль за свою работу на Венской промышленной выставке.

Его главным достижением в то время было усовершенствование объектива ахроматического микроскопа. Сегодня он наиболее известен благодаря одноименному окуляру телескопа Плессля, который соответствует его конструкции 1860 года и широко используется астрономами-любителями по сей день. В астрономию его привело случайное знакомство с австрийским астрономом Йозефом Иоганном Литровом.

Симон Плёссль умер 29 января 1868 года в родном городе.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Instruments by Simon Georg Plössl.
 10 Plössl, Georg Simon.

Оптики